Esta é uma lista de municípios do Estado de São Paulo por população no Censo de 1920 incluindo os distritos, com a divisão territorial administrativa, os topônimos e a ortografia da época.

Populacao
1920